Wenzella är ett släkte av loppor. Wenzella ingår i familjen mullvadsloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mullvadsloppor
Wenzella